Éden Futebol Clube é uma agremiação esportiva de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 13 de outubro de 1938.

História 
Antigo e tradicional clube de São João de Meriti, por conseguinte da Baixada Fluminense, se notabilizou por diversas conquistas de âmbito municipal e intermunicipal. Está localizado no bairro de Éden.

Em 1976, é vice-campeão da categoria juvenil ao perder a final para o Tomazinho Futebol Clube por 4 a 0, em certame promovido pela Liga de Desportos de São João de Meriti.

Em 1978, é vice-campeão da categoria infanto-juvenil, dessa vez capitulando, numa melhor de três, diante do União da Mocidade. A competição foi promovida pela Liga Desportiva de São João de Meriti.

Em 1979, sob a presidência de Odésio Custódio Amorim, sagra-se vice-campeão do Torneio da Amizade nas categorias adultos e juvenil, ao perder em ambas a decisão para o Tomazinho. O certame foi organizado em conjunto pelas Ligas de São João de Meriti e Nova Iguaçu e contou com as participações de Cabuçu Futebol Clube, Atlético Clube Aliados e Associação Atlética Volantes, além do Esporte Clube Olarias.

Em 1982, sagra-se campeão de veteranos da Liga de Desportos de São João de Meriti. O Vitória é o segundo e o Vila Jurandir terceiro.

Em 1986, foi campeão do Troféu Disciplina, categoria de juniores, da Primeira Divisão, promovido pela Liga de Desportos de São João de Meriti.

Venceu o campeonato da Liga de Desportos de São João de Meriti, categoria juvenil, em 1989, conquistando assim o Troféu Antônio de Carvalho, homenagem a um político que posteriormente se tornou prefeito da cidade.

Em 1991, venceu a categoria de juniores, angariando o Troféu Oscar R. da Silva Filho. No mesmo ano foi vice-campeão da mesma liga na categoria principal.

Em 1993, foi campeão iguaçuano, categoria de juniores, em campeonato promovido pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu. Em 1995, conquista o Torneio da Independência.

Em 2002, ganha o Troféu Labore e, em 2003, é campeão Sub-35 da Liga Independente de Clubes de São João de Meriti, conseguindo o Troféu Celso Guerras, ao derrotar o Fazenda Futebol Clube na decisão.

Em 2006, é vice-campeão iguaçuano da categoria Master, em certame promovido pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu.

Em 2010, é vice-campeão (Categoria Sub-35) da Liga Independente de Clubes de São João de Meriti ao perder a final para o Guarani, de Vila Rosali. Na categoria Sub-50 perde a decisão para o Coqueiros Futebol Clube, que se sagra bicampeão.

A sua vitoriosa e memorável equipe de Juniores, campeã invicta da Liga de Desportos de São João de Meriti e de Nova Iguaçu tinha a seguinte escalação: Flávio, Marcelo (russo), Sabóia, Alberto e Evandro, meio campo: Marcelinho (Queixinho), Negonem, Totonho e Formigão e no ataque: Paulo Henrique e Marquinhos. Comissão técnica: Adriano, Sr.Jonas e Sr.Geraldo (in memorian). O presidente era Albino Ferreira.

A agremiação atualmente é presidida por Jaílton Paschoal de Farias. Suas cores são azul e branco.

Nos anos 80 e 90 foi cogitada a profissionalização do clube, mas a ideia nunca entrou em prática.

Títulos 
 1961 - Campeão da categoria Adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1976 - Vice-campeão da categoria juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Vice-campeão da categoria infanto-juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1979 - Campeão da categoria Juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1979 - Campeão do Torneio Início de Veteranos, promovido pelo DFAC;

 1979 - Vice-campeão do Torneio da Amizade, categoria adultos (final contra o Tomazinho - 1 a 4), promovido em conjunto pelas Ligas de São João de Meriti e Nova Iguaçu;

 1979 - Campeão do Torneio da Amizade, categoria juvenil, promovido em conjunto pelas Ligas de São João de Meriti e Nova Iguaçu;

 1982 - Campeão da categoria veteranos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1986 - Campeão do Troféu Disciplina (categoria de juniores) - Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1989 - Campeão do Troféu Antônio de Carvalho (categoria juvenil) - Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1991 - Campeão invicto da Taça Cidade de São João de Meriti, categoria juniores;

 1991 - Campeão do Troféu Oscar da Silva Filho (categoria de juniores), da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1991 - Vice-campeão do Troféu Oscar da Silva Filho (categoria adultos), da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1993 - Campeão iguaçuano (categoria de juniores), da Liga Desportiva de Nova Iguaçu;

 1995 - Campeão do Troféu Independência;

 2002 - Campeão do Troféu Labore;

 2003 - Campeão sub 35 da Liga Independente de Clubes de São João de Meriti (Troféu Celso Guerras);

 2006 - Vice-campeão iguaçuano (categoria master), da Liga Desportiva de Nova Iguaçu;

 2010 - Vice-campeão (categoria sub 35)- Liga Independente de Clubes de São João de Meriti;

 2010 - Vice-campeão (categoria sub 50)- Liga Independente de Clubes de São João de Meriti;

 2012 - Campeão da categoria infantil da Rio Copa;

Ver também 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Carioca de Futebol
 Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de São João de Meriti
Clubes de futebol fundados em 1938